Krauschwitz (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Krauschwitz (Saksen-Anhalt), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt